

Personnalité
 Bion de Milet sculpteur Grec du - s. av.J.-C.
 Bion, poète tragique, fils d'Eschyle.
 Bion le Tarsique, poète tarsique ().
 Bion d'Abdère, mathématicien grec, disciple de Démocrite ( ou ).
 Bion de Borysthène, philosophe scythe ().
 Bion de Phlossa, poète grec ().
 Bion de Proconnèse, écrivain grec ().
 Bion de Smyrne, poète bucolique grec ().
 Bion de Soles (en Cilicie), auteur d’un ouvrage en plusieurs livres intitulé Éthiopiques.
 Bion de Syracuse, cité par Diogène Laërce, comme, ayant composé un traité sur l'art de la rhétorique.
 Bion le Rhéteur, orateur mentionné par Diogène Laërce comme ayant composé Des Muses, en neuf livres, chacun portant le nom d’une des neuf Muses, à l'imitation de l'ouvrage d'Hérodote.
 Anne-Sophie Bion (?-), est une monteuse française.
 Cécilius Bion, nommé par Pline parmi les écrivains qu'il a mis à contribution ().
 Jean-François Bion, prêtre catholique qui devint ensuite protestant (1668-?).
 Jean-Marie Bion, conventionnel et membre du conseil des Cinq-Cents.
 Louis-Eugène Bion, sculpteur français (1807-1860).
 Marie-Louise Bion (1858-1939), peintre suisse.
 Nicolas Bion, ingénieur français (1652-1733).
 Paul-Laurent Bion, sculpteur français (1845-1897).
  (1857-1958), fondateur de la Barnett Bank
 Wilfred Ruprecht Bion, psychanalyste anglais (1897-1979).

 Toponymie 
 Bion, la localité du Burkina Faso
 Le Bion est un cours d'eau, affluent de la Bourbre et sous-affluent du Rhône.
 Bion, commune de la Manche.
 Revest-du-Bion, commune des Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Agnin-sur-Bion, commune de l'Isère

 Autres 
 Bion, opéra-comique en un acte et en vers, paroles de François Benoît Hoffmann, musique d'Étienne Nicolas Méhul, représenté pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de l'Opéra-Comique, en 1801.
 Bion famille de onze satellites scientifiques soviético-russes
 Selon Wilhelm Reich, les bions sont des vésicules d'orgone représentant des stades intermédiaires entre une substance non-vivante et une substance vivante.
 ''' est un fabricant canadien de moteurs électriques pour vélos.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme